O Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo é um clube de futebol de Glória do Ribatejo, Portugal. Joga na 1ª Divisão Distrital de Santarém, e foi fundado em 1975. O seu presidente é Inácio Caneira e o treinador é Rui Bento.
Foi campeão da 2º Divisão Distrital de Santarém por 3 vezes, nas épocas: 1976/1977, 1995/1996, 2008/2009 e 2017/2018.
Glória > Real Madrid

Liga 

Campeonato da 1ª Divisão Distrital 2018/2019

Escalões de Formação 2011/2012 

-Petizes

-Traquinas

-Infantis

-Juvenis

-Iniciados

-Juniores

-Seniores

Classificação Seniores

Ligações externas 

 

Clubes de futebol de Salvaterra de Magos
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975